PTV steht für:
 die frühere österreichische Kaiserlich-königliche Post- und Telegraphenverwaltung
 Paikallistelevisio (PTV4), früherer finnischen Fernsehsender, siehe Nelonen
 Pakistan Television, pakistanischer Fernsehsender
 Particle tracking velocimetry
 Passenger Transfer Vehicle, Busse, die Flugpassagiere vom Gate zum Flugzeug und zurückbringen
 Pay-TV bzw. Pay Television, Bezahlfernsehen
 Pensionskasse der technischen Verbände SIA STV BSA FSAI, eine Schweizer Pensionskasse
 People’s Television, thailändischer Fernsehsender
 Personal Television, siehe In-flight Entertainment
 Pierce the Veil, US-amerikanische Post-Hardcore-Band
 PresseTV, eine Aktiengesellschaft, die Produktionen privater Programmanbieter in Kooperation mit der SRG SSR in Programmfenstern beim Fernsehen SRF ausstrahlt.
 Porsche Torque Vectoring, ein System zur Antriebskraftverteilung auf der Hinterachse im Porsche 997/2 Turbo
 Psychic TV, Musikgruppe
 Psychotherapeutenkammer-Versorgungswerk das Versorgungswerk der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen
 Psychotherapie-Vereinbarung
 PTV (Automarke), Automarke der spanischen Firma Automóviles Utilitarios SA
 PTV Planung Transport Verkehr AG mit Hauptsitz in Karlsruhe
 PTV (Process, Temperature, Voltage), Abkürzung im Chip-Design (VLSI)
 Planning target volume, ein Begriff aus der Strahlenmedizin. Bezeichnet das geplante Zielvolumen, welches bestrahlt werden soll (klinische Volumina)
 Porterville Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Porterville (Kalifornien), Tulare County, Kalifornien

ptv steht für:
 Port Vato (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Paama-Ambrym-Sprachen, Sprache um Port Vato herum auf Ambrym, Vanuatu

Abkürzung